En Roma hay dos fuentes dedicadas al dios Neptuno:
 Fuente de Neptuno (Plaza Navona, Roma)
 Fuente de Neptuno (Plaza del Pueblo, Roma)